Mustalampi může být:

 Mustalampi – jezero, Nuuksio, Espoo, Finsko
 Mustalampi (Lakisto) – jezero, Lakisto, Finsko
Mustalampi (Röylä), – jezero, Röylä, Finsko
Mustalampi (Jyväskylä) – čtvrť města Jyväskylä, Finsko
aj.